Gustaf Grefberg kan syfta på:

* Gustaf Grefberg (1879–1964), svensk jurist och ämbetsman
 Gustaf Grefberg (född 1974), svensk musiker och kompositör